Azul (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Azul (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Azul (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Azul (luchtvaartmaatschappij)
 Azul (spel), legspel van Michael Kiesling